Entré kan syfta på:

Entréavgift – rätten att bevista något, se inträde
Entrérätt – en rätt som serveras före huvudrätten
 Entresol – en låg våning mellan två högre, ofta försedd med små kvadratiska fönster
Entré Malmö – ett köpcenter vid motorvägsinfarten vid östra Malmö
 Entré Ludvika – en gång- och cykelbro i Ludvikainvigd 2014
Entré (teatertidskrift) – en tidskriftutgiven av Riksteatern 1974-1998.
Entré (entreprenörstidskrift) – en entreprenörstidskrift som ges ut av Esbri
Entré (musikalbum) – ett studioalbum av Matz Bladhs från 2009
Entré (radioprogram) – ett radioprogram i P2

Se även
Portik